In 2022 werd het 42ste Campeonato Carioca Série B1 gespeeld, het derde hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. 

De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 11 september tot 24 november. De Série A2 werd eerder gespeeld en Angra dos Reis dat begin september degradeerde nam ditzelfde seizoen al deel aan de Série B1 en zou uiteindelijk zelfs een tweede maal degraderen.

Format
Het format werd compleet gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Er kwam één groepsfase, waarin de clubs elkaar ook maar één keer bekampten. De top vier speelde de  tweede fase, waarvan de winnaar promoveerde. De laatste drie in de stand degradeerden naar de Série B2.

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2022